Mauzé ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Deux-Sèvres:

Mauzé-sur-le-Mignon
Mauzé-Thouarsais